Osoby o tym nazwisku:
 Bogusław Cygler – polski historyk
 Hanna Cygler, właśc. Anna Kanthak –  polska pisarka i tłumaczka
 Joanna Cygler – polska ekonomistka
 Paweł Cygler – polski wojskowy, ofiara zbrodni katyńskiej
 Samuel (Szmul) Cygler – polsko-żydowski malarz
 Tadeusz Cygler – polski aktor